World Professional Darts Championship 2010 (Lakeside World Professional Darts Championship 2010) var det 33:e World Professional Darts Championship och hölls från den 2 till den 10 januari 2010. Deltagare från 32 olika länder deltog i världsmästerskapet.

Vinnare på herrsidan blev Martin Adams som slog Dave Chisnall med 7–5 i finalen. Damernas turnering vanns av Trina Gulliver efter vinst över Rhian Edwards med 2–0.

Resultat

Herrar

Damer 

Dartturneringar
2010 i Storbritannien
Sportevenemang i England